Лайка (від «лаяти») — дія зі значенням «лаяти»; ненормативна лексика.
 Лайка — сорт м'якої шкіри
 Лайка — порода собак (наприклад, ескімоська лайка).
 Лайка (1954 — 3 листопада 1957) — кличка собаки, що став першою твариною, виведеною на орбіту Землі.

Див. також 
 Пейоратив